Der Ausdruck Jüdische Legion wird verwendet für:

 ein jüdisches Kavallerieregiment unter Führung von Berek Joselewicz, das 1794 am Kościuszko-Aufstand in Polen teilnahm
 die Jüdische Legion (1917–1919), eine Freiwilligeneinheit, die im Ersten Weltkrieg auf Seiten der britischen Armee gegen das Osmanische Reich kämpfte
 die Jüdische Brigade (1940–1946), die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten gegen die Nationalsozialisten kämpfte